RTL2 est un sigle qui peut désigner :
 RTL2, une station de radio française.
 RTL2 (Allemagne), une chaîne de télévision allemande.
 RTL2 (Croatie), une chaîne de télévision croate.